Collinsville ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Collinsville (Alabama)
 Collinsville (Connecticut)
 Collinsville (Georgia)
 Collinsville (Illinois)
 Collinsville (Kalifornien)
 Collinsville (Massachusetts)
 Collinsville (Mississippi)
 Collinsville (New York)
 Collinsville (North Carolina)
 Collinsville (Ohio)
 Collinsville (Oklahoma)
 Collinsville (Pennsylvania)
 Collinsville (Texas)
 Collinsville (Virginia)

in Australien:
 Collinsville (Queensland)

im NRHP gelistete Objekte:
 Collinsville City Hall and Fire Station, in Collinsville, Illinois, ID-Nr. 04000865
 Collinsville Masonic Temple Lodge #712 A.F. & A.M., in Collinsville, Illinois, ID-Nr. 05000430

Siehe auch
 Collinsville Township